Pseudovalsaceae är en familj av svampar. Pseudovalsaceae ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudovalsaceae